Lempp ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lempp (1884–1943), deutscher Verleger
 Albrecht Lempp (1953–2012), deutscher Philologe, Polonist und Übersetzer
 Albrecht Friedrich von Lempp (1763–1819), württembergischer Oberamtmann
 Alfred Lempp (1881–1946), deutscher Architekt, entwarf das Postscheckamt in Berlin
 Jakob Lempp (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler
 Johannes Herwig-Lempp (* 1957), deutscher Hochschullehrer, systemischer Sozialarbeiter und Familientherapeut
 Karl Lempp (1881–1960), deutscher Arzt in Stuttgart, beteiligt an der Kinder-„Euthanasie“ in der NS-Zeit
 Reinhart Lempp (1923–2012), deutscher Kinder- und Jugendpsychiater
 Rudolf Lempp (1887–1981), deutscher Architekt und Stadtbaurat, wirkte in Stuttgart und Umgebung
 Wilfried Lempp (1889–1967), deutscher evangelischer Theologe   
 Wilhelm Lempp (1882–1970), württembergischer Oberamtmann und Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Lemp